Restitution – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
Restitution – film del 1918 diretto da Howard Gaye
Restitution – documentario tv del 2002 diretto da Elise Swerhone
Restitution – cortometraggio del 2012 diretto da Donna Faith Fultineer